Elenowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Elenowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen
 Elenowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte